Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  (Empire allemand)
 233e division d'infanterie (Allemagne)
 233e Panzerdivision

URSS